Rzutowanie – odwzorowanie geometryczne powierzchnię
 Rzutowanie – konwersja typu danych w językach programowania